

— село у Валуйському районі Бєлгородської області
 Казинка — присілок в Брасовському районі Брянської області
 Казинка — село у Семилуцькому районі Воронезької області
 Казинка — село в Задонському районі Липецької області
 Казинка — село в Єлецькому районі Липецької області
 Казинка — село в Грязинському районі Липецької області
 Казинка — село у Тербунському районі Липецької області
 Казинка — село в Должанському районі Орловської області.
 Казинка — село в Залегощенському районі Орловської області.
 Казинка — село в Новодеревеньківскому районі Орловської області.
 Казинка — село в Покровському районі Орловської області.
 Казинка — село у Себежському районі Псковської області.
 Казинка — село в Скопінському районі Рязанської області
  — хутір у Волгодонському районі Ростовської області
 Казинка — село в Андроповському районі Ставропольського краю
 Казинка — село в Шпаковському районі Ставропольського краю
  — село в Ржаксинському районі Тамбовській області
 Казинка — село в Куркінському районі Тульської області
 Казинка — річка у Воронезькій області, ліва притока Дону.

Див. також 
 Козинка